Debehogne steht für:
 Henri Debehogne (1928–2007), belgischer Astronom
 (2359) Debehogne, Asteroid des inneren Hauptgürtels